Торторичи () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Мессина.

Население составляет 7235 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 108 чел./км². Занимает площадь 70 км². Почтовый индекс — 98078. Телефонный код — 0941.

Покровителем коммуны почитается святой Себастьян, празднование 20 января и в воскресение, ближайшее к 9 мая.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта